Па́рковый проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Парковый проспект — улица в Оренбурге.
 Парковый проспект — улица в Перми.

Украина 
 Парковый проспект — улица в Севастополе.

См. также 
 Парковая улица
 Парковый переулок